Ansa puede referirse a:
 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: también conocido por su acrónimo en inglés ASEAN. Organización intergubernamental de estados del sudeste asiático y, antiguamente, Australia
 Agenzia Nazionale Stampa Associata: acrónimo de esta agencia.
 Hansa: variante antietimológica del nombre de esta liga comercial.
 Ansa, dios hinduista, uno de los Aditiás.